Correvuela puede referirse a:

 el nombre común de la planta Convolvulus arvensis; o
 el nombre común de la planta Thymus praecox.